Кубок Косова 2016/2017 () — 24-й розыгрыш Кубка Косова по футболу. В нём приняли участие 58 клубов.

Первый раунд 
Матчи первого раунда были сыграны 29 июня 2016 года.

|-

|}

Второй раунд 
Матчи второго раунда были сыграны 25 и 26 октября 2016 года.

|-

|}

Третий раунд 
Матчи третьего раунда были сыграны 23 ноября 2016 года.

|-

|}

Четвёртый раунд 
Матчи Четвёртого раунда были сыграны 3 декабря 2016 года.

|-

|}

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда были сыграны 18, 19 и 21 февраля 2017 года.

|-

|}

1/4 финала 
Матчи 1/4 финала были сыграны 15 и 16 марта 2017 года.

|-

|}

1/2 финала 
Матчи 1/2 финала были сыграны 29 марта и 19 апреля 2017 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 
Финальный матч был сыгран 31 мая 2017 года.

Примечания 

2016/2017
Спорт в Косово в 2016 году
2017 год в Косово
Косово